Cédric Custosse, né le  à Asnières en France, est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évolue en position de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé à Asnières, il rejoint les équipes de jeunes de Rouen. En 2007, il débute en senior dans la Ligue Magnus. Les Dragons remportent la Coupe Magnus 2008, 2010, 2011, la Coupe de la Ligue 2008 et 2010, la Coupe de France 2011 et le match des champions 2010. Il ajoute à son palmarès la Coupe de France 2012 avec les Ducs de Dijon et celle de 2018 avec les Lions.

Il quitte la Bourgogne le temps d'une saison pour les Ducs d'Angers, puis les Diables rouges de Briançon et rejoint Lyon en 2015.

Carrière internationale 
Il représente la France au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2007-2008 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 14 || 0 || 0 || 0 || 2 || 9 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2007-2008 || Dragons de Rouen 2 || Division 3 || -|| -|| -|| -|| -|| 3|| 2|| 1|| 3|| 0
|-
| 2008-2009 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 23 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2009-2010 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 15 || 0 || 1 || 1 || 26 || 11 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2009-2010 || Dragons de Rouen 2 || Division 2 || 13|| 2|| 5|| 7|| 50|| 3|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2010-2011 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 23 || 1 || 3 || 4 || 14 || 9 || 2 || 3 || 3 || 0   
|-
| 2010-2011 || Dragons de Rouen 2 || Division 2 || 7|| 0|| 0|| 0|| 8|| 1|| 0|| 0|| 0|| 12
|-
| 2011-2012 || Ducs de Dijon || Ligue Magnus || 26 || 1 || 4 || 5 || 30 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0 
|-
| 2012-2013 || Ducs de Dijon || Ligue Magnus || 26 || 1 || 3 || 4 || 20 || 5 || 0 || 0 || 0 || 8  
|-
| 2013-2014 || Ducs d’Angers || Ligue Magnus || 23|| 0|| 0|| 0|| 10|| 16|| 0|| 0|| 0|| 6 
|-
| 2014-2015 || Diables rouges de Briançon || Ligue Magnus || 26|| 0|| 4|| 4|| 26|| 8|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2015-2016 || Lions de Lyon || Ligue Magnus || 26 || 0 || 4 || 4 || 46 || 5  || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2016-2017 || Lions de Lyon || Ligue Magnus || 32 || 0 || 2 || 2 || 14 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2017-2018 || Lions de Lyon || Ligue Magnus || 44 || 0 || 2 || 2 || 28 || 6 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2018-2019 || Lions de Lyon || Ligue Magnus || 33 || 1 || 1 || 2 || 49 || 6  || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2019-2020 || Corsaires de Nantes || Division 1 || 24 || 0 || 5 || 5 || 52 || 3 || 0 || 0 || 0 || 29
|-
| 2020-2021 || Corsaires de Nantes || Division 1 || 12 || 0 || 5 || 5 || 12 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2021-2022|| Corsaires de Nantes || Division 1 || 26 || 1 || 6 || 7 || 18 || 7 || 0 || 1 || 1 || 6

| 2007-2008 || Dragons de Rouen || CdlL || 4|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008 || Dragons de Rouen || CdF || -|| -|| -|| -|| -|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2008 || Dragons de Rouen || MdC || || || || || || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || Dragons de Rouen || CC || -|| -|| -|| -|| -|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2008-2009 || Dragons de Rouen || CdlL || 8|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || Dragons de Rouen || CdF || -|| -|| -|| -|| -|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2009-2010 || Dragons de Rouen || CdlL || 5|| 0|| 0|| 0|| 2|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2009-2010 || Dragons de Rouen || CdF || -|| -|| -|| -|| -|| 5|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2010 || Dragons de Rouen || MdC || 1|| 0|| 0|| 0|| || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Dragons de Rouen || CdlL || 5|| 0|| 0|| 0|| 14|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2010-2011 || Dragons de Rouen || CdF || -|| -|| -|| -|| -|| 5|| 0|| 3|| 3|| 2
|-
| 2010-2011 || Dragons de Rouen || CC || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2011-2012 || Ducs de Dijon || CdlL || 6|| 0|| 0|| 0|| 4|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2011-2012 || Ducs de Dijon || CdF || -|| -|| -|| -|| -|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2012 || Ducs de Dijon || MdC || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Ducs de Dijon || CdlL || 6|| 0|| 0|| 0|| 6|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2012-2013 || Ducs de Dijon || CdF || -|| -|| -|| -|| -|| 3|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2013-2014 || Ducs d’Angers || CdlL || 6|| 0|| 1|| 1|| 4|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2013-2014 || Ducs d’Angers || CdF || -|| -|| -|| -|| -|| 5|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2014 || Diables rouges de Briançon || MdC || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Diables rouges de Briançon || LdC || 6|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Diables rouges de Briançon || CdlL || 6|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Diables rouges de Briançon || CdF || -|| -|| -|| -|| -|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2

Au niveau international 

| 2006||align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans  || 5 || 0 || 0 || 0 || 6 || -3 || align="left"| Quatrième place de la division 1, groupe A
|-
| 2008|| align="left"| Championnat du monde junior || 5 || 0 || 0 || 0 || 10 || -3 || align="left"| Cinquième place de la division 1, groupe B
|-
| 2009|| align="left"| Championnat du monde junior || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 || +2 || align="left"|  Médaille de bronze de la division 1, groupe A

Notes et références 

Naissance en novembre 1989
Naissance à Asnières-sur-Seine
Joueur international français de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur du Dijon Hockey Club
Joueur de l'Association des sports de glisse d'Angers
Joueur des Diables rouges de Briançon
Joueur du Lyon Hockey Club